Со́ник — персонаж серии видеоигр и мультфильмов.
 Сони́к (Sonique; род. 1968) — британская певица и диджей.
 Соник, Францишек (1885—1957) — католический епископ, вспомогательный епископ епархии Кельце.

См. также 
 Сонник (значения)